GTA je trojpísmenná zkratka, která může znamenat:

 Hry ze série Grand Theft Auto
 Film Grand Theft Auto (1977)
 Oblast okolo Toronta (Greater Toronto Area)
 Alpine GTA

Zkratky